Zuce est un toponyme qui peut désigner :
Žuče, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
Zuce, une localité de Serbie située dans la municipalité de Voždovac, district de Belgrade.